Летвин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Летвин, Оливер (род. 1956) — британский политик, канцлер герцогства Ланкастерского в первом и втором кабинетах Дэвида Кэмерона (с 2014 года).
 Летвин, Теодор (1926—2003) — американский, музыкант, пианист.

См. также 
 Литвин